Rebuffat peut désigner :
 Gaston Rébuffat (1921-1985), alpiniste français ;
 René Rebuffat (1930-2019), historien et archéologue français.